Иосиф Исаакович Вульфсон (11.07.1931) — профессор кафедры теоретической и прикладной механики СПУГПТиД, Заслуженный деятель науки РФ, доктор технических наук (1970), профессор (1973), член Научно-методического совета Министерства образования и науки РФ по теории механизмов и машин.

Биография  

После окончания в 1956 году механико-машиностроительного факультета Ленинградского Политехнического института (ныне Санкт-Петербургский государственный политехнический университет) работал на инженерных должностях в конструкторских бюро полиграфического машиностроения и станкостроения (1956-63). 

Занимался научно-исследовательской работой в области проектирования высокоскоростных машин и механизмов. По данной тематике им была защищена кандидатская диссертация. В 1963 году после защиты кандидатской диссертации приглашен на кафедру теории механизмов и машин Ленинградского института текстильной и легкой промышленности (сейчас — Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, СПГУТД) как специалист по динамике механизмов и машин с учетом упругости звеньев. В 1969 году была защищена докторская диссертация. С 1991 по 2004 год заведовал кафедрой теории механизмов и машин. 

Разработаны новые методы анализа и рационального динамического синтеза сложных колебательных систем машин-автоматов. Предложенный им метод условного осциллятора для исследования колебаний систем с переменными параметрами и приводов с цикловыми механизмами нашел широкое применение в нашей стране и за рубежом. В последние годы профессором Вульфсоном И. И. развита теория регулярных колебательных систем применительно к многосекционным приводам машин сложной структуры, исследованы новые нелинейные динамические эффекты при учете зазоров в кинематических парах и влияние диссипативных сил при полигармоническом возбуждении. 

В 2004 году в СПГУТД под научным руководством профессора Вульфсона И.И. организована научно-исследовательская лаборатория механики машин, объединяющая ведущих специалистов ряда кафедр факультета информационных технологий и машиноведения. Направление научной деятельности лаборатории: моделирование и исследование фундаментальных задач нелинейной механики машин с целью совершенствования структурно-кинематических, динамических и эксплуатационных характеристик технологических машин; разработка многомерных динамических моделей с математическим описанием процессов и механизмов текстильной и легкой промышленности. Ряд научных исследований лаборатории проводился в рамках проекта по аналитической ведомственной программе Минобрнауки России Развитие научного потенциала высшей школы».

Основные труды  

Список научных трудов профессора Вульфсона И.И. содержит свыше 500 научных публикаций, в том числе 8 монографий, изданных в России, Германии и США, 12 учебных пособий, 2 справочника (в соавторстве). Свыше 150 публикаций опубликованы в изданиях Академии наук и за границей.

Основные публикации  

 Вульфсон И.И. Динамика цикловых машин. СПб.: Политехника, 2013. 425 с. 
Вульфсон И.И. Колебания машин с механизмами циклового действия. Л.: Машиностроение, 1990. 309 с. 
H. Dresig , I.I. Vulfson. Dynamik der Mechanismen. Wien, New York, 1989: Spinger, 328 p. 
I. Vulfson. Vibroactivity of branched and ring structured mechanical drives. New York, London: Hemisphere Publiching Corporation, 1988, 100 p.

Награды 

 Заслуженный деятель науки РФ 
 Почетный член (академик) инженерной Национальной Академии Наук Республики Казахстан
 Заслуженный профессор Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна 
 Член Научно-методического совета Министерства образования и науки РФ по теории механизмов и машин

Примечания

Ссылки  

Сведения об ученом на сайте СПУГПТиД
Сведения об ученом на кафедре ТПМ СПУГПТиД
Сведения об ученом на сайте журнала ТММ

Выпускники Санкт-Петербургского политехнического университета